Gilmour kan som auktorsförkortning betyda:

 E. Forrest Gilmour
 John Scott Lennox Gilmour

Robotskapade auktorsförkortningar